Melander se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Axel Leonard Melander
 C. Melander